James Flynn peut faire référence à :

James Flynn  
 James Christopher Flynn (1852–1922), député de North Cork, de 1885 à 1910 ;  
 James E. Flynn (1842–1913), soldat de l'armée de l'Union et récipiendaire de la médaille d'honneur ;  
 James Edward Flynn, acteur ;   
 James Flynn (1934-2020), chercheur néo-zélandais, également connu sous le nom de Jim Flynn ;  
 James Flynn, acteur ;  
 James Flynn (1907–2000), escrimeur olympique américain ;  
 James Flynn (1944- ), ancien lieutenant-gouverneur du Wisconsin ; 
  (1968- ), producteur irlandais ;    
 James Flynn (1993- ), joueur de rugby à XV.

Jim et Jimmy Flynn  
 Jim Flynn (1938- ), auteur-compositeur américain de musique country ;  
 Jim Flynn, joueur de basket-ball olympique irlandais ;  
 Jim Flynn (1871–1955), footballeur australien ;  
 Fireman Jim Flynn (1879–1935), boxeur à poings nus ;  
 Jimmy Flynn (1894–1965), joueur australien de rugby à XV ;  
 Jimmy Flynn (1934- ), acteur américain .

Homonymie de personnes